Palau peut désigner :

Patronyme 

 Christine Palau (1930-2014), gymnaste artistique française.
 Le Bienheureux Francisco Palau y Quer (1811-1872), religieux carme espagnol.
 Pierre Palau (1883-1966), acteur français.
 Sonia Palau, actrice espagnole.

Toponymes

(signifie palais en catalan) 
 Palau-del-Vidre, une commune française des Pyrénées-Orientales.
 Palau-de-Cerdagne, une commune française des Pyrénées-Orientales.

Rugby à XIII
 Palau Broncos XIII, club de rugby à XIII de la commune de Palau-del-Vidre, souvent désigné simplement par « Palau » dans les médias « treizistes » et généralistes.

Palau, commune de Sardaigne en Italie.

Palaos (en anglais Palau), pays d'Océanie.
 Paluan, une des langues parlées dans l'archipel.
Palau, une ville en Ouzbékistan.

Voir aussi